Shoot the Runner — це другий сингл з альбому Empire, британського гурту «Kasabian».

Трек-лист 
2-track CD 
 "Shoot the Runner" – 3:27
 "Pictures of Matchstick Men" (Status Quo cover) - 4:06
10" 
 "Shoot the Runner" – 3:27
 "Shoot the Runner" (Shakes Remix)
DVD 
 "Shoot the Runner" – 3:27
 "Stay Away from the Brown Acid (Part 1)"
 Audio of Live 4Music Presents
 "Shoot the Runner" (video)
 "Shoot the Runner" (video offline excerpt)

Посилання 
 

Пісні Kasabian
Сингли 2006
Пісні 2006
Рок-пісні